Жанакуш () — название географических объектов в Казахстане.

Населённые пункты 
 Жанакуш — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.
 Жанакуш — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.

Водохранилище 
 Жанакуш — водохранилище.